Bonanza Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bonanza Hill (Alaska)
 Bonanza Hill (Nevada)
 Bonanza Hill (New Mexico)
 Bonanza Hill (Washington)